Der Dreiband-Weltcup 2008/5 war das fünfte UMB/CEB-Weltcupturnier im 22. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 16.–22. November 2008 im „Sunrise Garden Beach Resort“ in Hurghada, Ägypten statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcup Turnier in Hurghada.

Beschreibung 
Titelverteidiger (Gesamtjahressieger) war der Schwede Torbjörn Blomdahl. Erwartet wurde, dass die Nummer eins und zwei der Weltrangliste, der Niederländer Dick Jaspers und der Belgier Frédéric Caudron es dem auf Platz drei stehenden Titelverteidiger schwer machen. Doch es kam anders. Beide Spieler schieden bereits frühzeitig aus, Jaspers im Achtelfinale gegen den Italiener Marco Zanetti und Caudron dann eine Runde später gegen Jean Paul de Bruijn aus den Niederlanden.

Der Weltmeister von 2006, Eddy Merckx aus Belgien, schaffte eine einzigartige „Zu-Null-Serie“. Im Achtelfinale schlug er den Österreicher Gerhard Kostistansky, im Viertelfinale seinen Landsmann und Blomdahl-Bezwinger Jozef Philipoom, im Halbfinale traf er dann auf Caudron-Bezwinger Jean Paul de Bruijn aus Holland. Im Finale gegen den Spanier und Weltmeister von 1998 Daniel Sánchez lief es aber gegen ihn und Sanchez gewann mit 3:0 das Turnier.

Einen Durchmarsch ganz anderer Art zeigte der Wildcardspieler Peter de Backer aus Belgien. Hintereinander schlug er den Griechen Filipos Kasidokostas, Jérémy Bury aus Frankreich und Marco Zanetti. Im Halbfinale gegen den Spanier Sánchez wurde de Backer dann wegen eines positiven Dopingbefunds vom Turnier disqualifiziert. Die Dopingprobe war bei der Dreiband-Weltmeisterschaft 2008 in St. Wendel genommen worden. Mit sofortiger Wirkung wurde er für zwei Jahre gesperrt. Nach einer Anhörung am 27. November 2008, in der sich de Backer kooperativ zeigte, reduzierte die UMB die Strafe auf zwei Monate, mit Ablauf zum 15. Dezember 2008. Seine persönliche Lebenslage und die Tatsache, dass er Ersttäter war, dürften bei der Entscheidung ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Nichtsdestotrotz wurden ihm die gewonnenen Weltranglistenpunkte aberkannt und er zur Rückgabe aller Preisgelder verurteilt. Von diesem Urteil profitierte der einzige deutsche Endrundenteilnehmer Martin Horn aus Essen. Er erhielt die Weltranglistenpunkte von de Backer und wurde, trotz seines Ausscheidens im Halbfinale, als Bronzegewinner des Turniers gewertet.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Hurghada wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 40 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste (Ausgabe:17/2008) nahmen als gesetzte Spieler automatisch am Turnier teil.
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Roland Forthomme
  Kim Kyung-roul
  Ryūji Umeda
  Martin Horn
  Ramon Rodriguez
  Nikos Polychronopoulos
  Marco Zanetti
  Eddy Merckx

Wildcardspieler:
2 × organisierender Verband:  Sameh Sidhom,  Ihab El Messery
1 × CEB:  Lütfi Çenet
2 × CPB:  Merlín Romero,  Javier Teran
2 × ACBC: Tatsuo Arai,  Duong Anh Vu
1 × UMB:  Peter de Backer

Qualifikationsrunde 
Die Ergebnisse der Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 sind bei der UMB einsehbar.

In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wurde auf 2 Gewinnsätze in 12 Gruppen (A–L) zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten kamen in die Endrunde der besten 32.

Endrunde

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde. Die komplette Liste kann hier eingesehen werden:

Einzelnachweise 

2008 5
Karambolageveranstaltung 2008
Billardturnier in Hurghada